Trionyx javanicus est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Trionyx javanicus Geoffroy Saint-Hilaire, 1809, synonyme de Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770)
Trionyx javanicus Gray, 1830, synonyme de Nilssonia gangetica (Cuvier, 1825)

Trionychinae
Synonyme de tortues (nom scientifique)